Édouard Michelin (1859-1940), industriel français à l'origine du groupe Michelin ;
 Édouard Michelin (1963-2006), son arrière-petit-fils, héritier et industriel français.